Гордие́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Гордиенко, Алексей Фёдорович (1929—2010) — советский партийный деятель.
 
 
 Гордиенко, Арсений Игнатьевич (1901—1958) — советский полковник, комдив.
 Гордиенко, Артём Александрович (1991) — украинский футболист.
 Гордиенко, Афанасий Емельянович (ум. 1943) — советский снайпер (417 поражённых целей).

В 
 Гордиенко, Вадим Максимович (род. 1930) — украинский советский гистолог. Лауреат Государственной премии УССР.
 Гордиенко, Василий Иванович (1914-?) — советский марафонец.
 
 Гордиенко, Вячеслав Михайлович (род. 1944) — физик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.

Г 
 Гордиенко, Григорий Харитонович (1906—1972) — генерал-майор.

Д

Е 
 Гордиенко, Ерофей Иванович (1880—1948) — русский и советский спортсмен и тренер.

И

К 
 Гордиенко, Константин Алексеевич (1899—1993) — украинский писатель и журналист.
 Гордиенко, Кость (ум. 1733) — кошевой атаман Запорожской Сечи, соратник гетмана Мазепы в борьбе с русским царём Петром І.

М

Н 
 Гордиенко, Надежда Николаевна (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гордиенко, Наталья (род. 1987) — молдавская певица.
 Гордиенко, Николай Никитович (1939—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Гордиенко, Николай Семёнович (1929—2011) — российский религиовед.

П 
 Гордиенко, Павел Афанасьевич (1913—1982) — океанолог и полярный исследователь; доктор наук.

Р 
 Гордиенко, Родион Александрович (1935—2017) — советский и латвийский актёр.

С 
 Гордиенко, Сергей Владимирович (род. 1957) — украинский политик, депутат Верховной рады Украины VI созыва.
 Гордиенко, Сергей Иванович (род. 1958) — российский путешественник.
 Гордиенко Слава Николаевич (18 августа 1937 года - 02 августа 2004 года) - заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Т 
 Гордиенко, Тарас Иванович (1972—2022) — Герой ДНР.
 Гордиенко, Татьяна Александровна (род. 1970) — российский дизайнер.

Ю 
 Гордиенко, Юрий Петрович (1922 (или 1920) — 1993) — русский советский поэт, переводчик, журналист.

Я 
 Гордиенко, Яков Яковлевич (Яша Гордиенко, 1925—1942) — юный партизан-разведчик в оккупированной Одессе.
 Гордиенко, Ян Витальевич (более известен как ЯнГо; род. 1998) — украинский видеоблогер.

Прочее 
 «Павел Гордиенко» — российское научно-исследовательское судно.

См. также